La II edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1982 a Mödling, in Austria.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1982
Competizioni sportive a Mödling
Scherma nel 1982